HMS „Venturer” – nazwa ośmiu okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca śmiałka, poszukiwacza przygód:
 HMS „Venturer” – kuter 14-działowy, pierwotnie HMS „Ranger” zakupiony w 1787, zdobyty przez Francuzów w 1794; odbity w 1797 (wówczas nazwany „Venturer”), sprzedany w 1803
  – szkuner 10-działowy zdobyty w 1807 na Francuzach (wcześniej statek kaperski „Nouvelle Enterprise”), od 1812 pod nazwą HMS „Theodocia”, sprzedany w 1814 
  – okręt podwodny typu V zwodowany w 1943, sprzedany norweskiej marynarce wojennej w 1946 („Utstein”), złomowany w 1964
 HMS „Venturer” – trałowiec typu MMS w służbie Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR) w latach 1948–1954; zwodowany w 1942 jako MMS.261, złomowany w 1957
 HMS „Venturer” – trałowiec typu Ton w służbie Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR) w latach 1955–1960, zwodowany w 1954 jako HMS „Buttington”, od 1961 HMS „Thames”, złomowany w 1970
 HMS „Venturer” – trałowiec typu Ton w służbie Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR) w latach 1961–1975, zwodowany w 1954 jako HMS „Hodgeston”, następnie HMS „Northumbria”, złomowany w 1988
 HMS „Venturer” – trałowiec w służbie Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR) w latach 1978–1983, pierwotnie cywilny trawler „Suffolk Harvester” zwodowany w 1972; po 1983 zwrócony do służby cywilnej
  – fregata rakietowa typu 31 w budowie od 2021

Przypisy 

Venturer